Прошлогодний победитель Джеймс Блейк защищал свой титул, но проиграл в первом же матче.

Дмитрий Турсунов — победитель турнира.

Посев 

  Ришар Гаске (Второй раунд)
  Томми Робредо (Первый раунд)
  Джеймс Блейк (Первый раунд)
  Томаш Бердых (Четвертьфинал)

 Карлос Мойя (Второй раунд) 
 Ллейтон Хьюитт (Второй раунд) 
 Поль-Анри Матьё (Первый раунд, отказ) 
 Фернандо Вердаско (Второй раунд)

Сетка

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Примечания

Ссылки 
 

Medibank International 2008